Niemcy:
 Nette – dzielnica Bockenem
 Nette – dzielnica Dortmundu
 Nette – dzielnica Viersen
 Nette – rzeka, dopływ Hase
 Nette – rzeka, dopływ Innerste
 Nette – rzeka, dopływ Lenne
 Nette – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Herbert Nette – niemiecki psarz